Het seizoen 1994/1995 van FC Groningen was het 24ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen, waarbij het voor het vijftiende opeenvolgende jaar uit kwam in de Eredivisie.

Onder de leiding van Hans Westerhof eindigde men op een dertiende plaats in de eindrangschikking van de Eredivisie, één positie hoger dan het voorgaande seizoen. In het KNVB bekertoernooi werd men in de eerste ronde uitgeschakeld door Feyenoord.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

1995
Groningen